Stäbler steht für:

 Stäbler, eine mährische Täuferbewegung des 16. Jahrhunderts
 Stäbler, der Stabhalter richterlicher Würde
 Stäbler (Münze), eine Silbermünze der Stadt Basel

Stäbler ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Stäbler (* 1989), deutscher Ringer
 Gerhard Stäbler (* 1949), deutscher Komponist
 Hans-Martin Stäbler (* 1951), deutscher evangelikaler Theologe
 Horst Stäbler (* 1965), deutscher Automobilrennfahrer
 Karl Stäbler (1890–1950), deutscher Politiker (KPD)
 

Siehe auch:
 Stabler
 Staebler
 Stebler